Седа Норландер і Хрістіна Пападакі були чинними чемпіонками, але цього разу Пападакі не брала участі, завершивши виступи на професійному рівні 1999 року. Норландер грала в парі з Х'яною Гутьєррес, але у чвертьфіналі їх перемогли Роса Марія Андрес Родрігес і Кончіта Мартінес Гранадос.

Лаура Монтальво і Паола Суарес виграли титул, у фіналі перемігши пару Ріта Куті-Кіш і Петра Мандула з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Copa Colsanitas, парний розряд
2000, парний розряд